To Be Free puede referirse a:

Música 
 «To Be Free», canción de 2002 del álbum Tr3s Lunas de Mike Oldfield.
 «To Be Free», canción de 2010 del álbum Beautiful World de la banda japonesa Arashi.